Sedlag ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasius Sedlag (1786–1856), ab 1834 Bischof von Kulm
 Ulrich Sedlag (1923–2016), deutscher Zoologe und Entomologe